Dit is een lijst (1479-1790) van de Etten van het voormalig rechtsgebied dingspel Beilen, in de Nederlandse provincie Drenthe.  

  
Geschiedenis van Drenthe